Packwood bezieht sich auf 

 folgende geographische Objekte:
 Packwood (Warwickshire), England
 Packwood (Washington), ein gemeindefreies Gebiet im Lewis County des US-Bundesstaates Washington
 Packwood Lake, ein See im Lewis County im US-Bundesstaat Washington

 folgende Personen:
 Robert William „Bob“ Packwood (* 1932), ein US-amerikanischer Politiker und Senator